Zacualpa bezeichnet:

 Zacualpa (Guatemala), Gemeinde in Guatemala
 Zacualpa (Las Rosas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Zacualpa (Villa Comaltitlán), Ort in Chiapas, Mexiko